Death & Legacy () — третий студийный альбом австрийской симфо-пауэр-метал-группы Serenity, выпущенный 25 февраля 2011 года на лейбле Napalm Records. Этот альбом является концептуальным. Тур в поддержку альбома вместе с группой провела экс-участница Xandria Лиза Миддельхауфе.

Концепция 
В концепцию альбома легли исторические личности, которые, по мнению музыкантов, изменили мир:

Эта концепция о личностях прошлого — очень важных персонах, — например, о таких людях как Фрэнсис Дрейк, Галилео Галилей, Христофор Колумб и Инквизитор, который не очень хорошо известен в других странах, но здесь, в Австрии, его достаточно хорошо знают. Мы решили создать такую концепцию с этими личностями, потому что все они сделали что-то особенное, что можно заметить даже сейчас. Например, если бы Колумб не открыл тогда Америку, то весь мир сегодня выглядел бы немного иначе. Или, если бы Фрэнсис Дрейк не боролся с испанскими армадами, то, возможно, Англия стала бы частью Испанской империи. Эти люди были чем то особенным. Большинство из них не были признаны при жизни, но стали знаменитыми после смерти, иногда после 100, 200 лет или через какое-то другое время. Или такой человек как Альбрехт Дюрер. В песне «When Canvas Starts to Burn» речь идёт о нём, великий художник действительно, действительно создавал нечто особенное для того времени, что и послужило причиной включить его в эту концепцию.

Список композиций

Участники записи

Основной состав 
 Georg Neuhauser — вокал
 Thomas Buchberger — гитара, бас-гитара
 Mario Hirzinger — клавишные
 Andreas Schipflinger — ударные, вокал

Приглашённые участники 
 Оливер Филиппс — пианино (дополнительно), клавишные (дополнительно), оркестровка
 Айлин — вокал в «The Chevalier», чтение текста в «Prayer»
 Аманда Сомервилль — вокал в «Changing Fate»
 Шарлотта Весселс — вокал в «Serenade Of Flames»

Производство 
 Oliver Philipps — продюсирование, аранжировка, запись ведущего вокала
 Jan Vacik — аранжировка, запись ударных
 Арне Стокхаммер — аранжировка хора, запись ведущего вокала
 Thomas Buchberger — запись гитар, редактирование ударных, дополнительное редактирование и препродакшн

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен
 
 

Альбомы Serenity
Концептуальные альбомы
Альбомы Napalm Records